Француженка, француз
 Француженка (мис) - мис в Криму.